Вулверин може да се односи на:

 Вулверин, суперхерој из стрипа
 Вулверин (филм)
 Вулверин (Мичиген), град